Barnes kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Reid Barnes
 Edward Barnes
 Jeffrey K. Barnes
 Matthew J.C. Barnes
 Richard W. Barnes
 William Barnes

Robotskapade auktorsförkortningar